Claver ist der Familienname folgender Personen:
 Francisco Claver (1929–2010), römisch-katholischer Bischof und Jesuit auf den Philippinen
 Petrus Claver (1580–1654), spanischer Jesuit, Missionar und Priester
 Víctor Claver (* 1988), spanischer Basketballspieler

Claver steht für:
 Claver (Surigao del Norte), eine philippinische Stadtgemeinde

Siehe auch:
 Klaver
 Klaveren